Pigres de Peònia, noble peoni.
 Pigres d'Halicarnàs, poeta grec.